Toyah Willcox – cantante e attrice britannica conosciuta anche solo come Toyah
Toyah – gruppo musicale britannico guidato da Toyah Willcox 
Toyah – città statunitense nel Texas